Ogo steht für:
 Ogo, Internet-Handy
 Ogo (Diourbel), Stadt in der Region Diourbel im Senegal
 Oga (Louga), Stadt in der Region Louga im Senegal
 Ogo (Matam), Stadt in der Region Matam in Senegal

Ogō (jap. ) steht für:
 Ogō (Gunma) (heute: Maebashi), Stadt in der Präfektur Gunma
 Ogō (Han), Lehen 
 Suzuka Ōgo (Schauspielerin)

OGo steht für:
 OpenGroupware.org, vollständig Scalable OpenGroupware.org, siehe SOGo

OGO steht für:
 Orbiting Geophysical Observatory
 Orthopädische Gesellschaft für Osteologie
 Flugplatz Abengourou in der Elfenbeinküste (IATA-Code)

Abkürzung